Jméno a příjmení František Fiala se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Franjo Fiala, též František Fiala – český archeolog a chemik, působící v Bosně (1861–1898)
 Frank Fiala – česko–americký bussinessman a obchodník s drogami (1946–1982)
František Fiala (1850–1930)  – český stavitel a geodet (1850–1930)
 František Fiala (1878–1927) – architekt a stavitel v Ostravě (1878–1927)
 František Fiala (1895–1957) – český architekt, vysokoškolský profesor a hlavní architekt země české (1895–1957)
 František Fiala (geodet) – český geodet, kartograf a vysokoškolský profesor (1883–1974)
 František Fiala (geolog) – český geolog a petrograf (1903–1990)
 František Fiala (kněz) – český římskokatolický kněz, kanovník královéhradecké kapituly a papežský prelát (1817–1905)
 František Fiala (politik) – český politik a poslanec za staročeskou stranu (1820–1892)
 František Fiala (skladatel) – český hudební skladatel, dirigent, varhaník a hudební pedagog (* 1966)
 František Fiala (stavitel) – český stavitel, geometr a představitel veřejného života v Hlinsku (1864–1946)
 František Fiala, uměleckým jménem Ferenc Futurista – český kabaretní a filmový herec (1891–1947)